Cigugur (Cigugur, Kuningan), een plaats in Indonesië
Cigugur (Cigugur, Ciamis), een plaats in Indonesië
Cigugur (Pusakajaya), een plaats in Indonesië